The Bootleg Series Volumes 1–3 — музична збірка американського автора та виконавця пісень Боба Ділана, представлена 26 березня 1991 року на лейблі Columbia Records. Це перша збірка із бутлеґ-серії Ділана, яка містить матеріал із перших трьох декад його кар'єри, від 1961 по 1989 роки. Платівка отримала золотий статус від RIAA у серпні 1997, досягла #49 у чарті Billboard 200 та #32 — у Великій Британії.

Список композицій 
Автором текстів та музики є Боб Ділан (якщо не зазначено інше)

Примітки

Посилання 
 Інформація про альбом  на Discogs

Альбоми Боба Ділана
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Columbia Records
Золоті музичні альбоми